Izabella Mônica Vieira Teixeira - Ex-ministra do Meio Ambiente do Brasil
Mônica Teixeira (1971) - Jornalista, que atualmente é repórter da Rede Globo
Mônica Teixeira -Jornalista, coordenadora do Núcleo de Divulgação Científica da Reitoria da Universidade de São Paulo

Desambiguação